Çamoluk (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Çamoluk (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çamoluk